Алексе́й Евстигне́ев:
 Евстигнеев, Алексей Алексеевич (1919—1944) — ефрейтор, Герой Советского Союза.
 Евстигнеев, Алексей Петрович — шлифовщик Первого московского часового завода имени С. М. Кирова, Герой Социалистического Труда.